CBK steht für:
 Flughafen Colby (IATA-Code), Kansas, USA
 Comeback Kid, eine kanadische Hardcore-Band

cbk steht für:
 Chabacano (ISO-639-3-Code), eine der spanisch-basierten Kreolsprachen

CBK